может значить:

 Tekken — серия видеоигр в жанре файтинга, разработанная компанией Namco.
 Tekken — первая игра серии.
 Tekken 2 — вторая игра в одноименной серии игр.
 Tekken 3 — третья игра в одноименной серии игр.
 Tekken 4 — четвёртая игра в одноименной серии игр.
 Tekken 5 — пятая игра в одноименной серии игр.
 Tekken 5: Dark Resurrection — специальный порт Tekken 5 под платформу PSP и PlayStation 3.
 Tekken 6 — видеоигра, выпущена в Японии на аркадных автоматах 26 ноября 2007 года
 Tekken 6: Bloodline Rebellion — обновленная версия игры Tekken 6 для консолей седьмого поколения.
 Tekken 7 — седьмая часть в одноименной серии игр.
 Tekken Tag Tournament — видеоигра, выпущена в Японии на аркадных автоматах в июле 1999 года
 Tekken Tag Tournament 2 — видеоигра, выпущена в Японии на аркадных автоматах 14 сентября 2011 года
 Street Fighter X Tekken — кроссовер с серией Street Fighter.
 Tekken — художественный фильм, снятый по мотивам одноимённой серии игр.
 Tekken: Blood vengeance — CG-мультфильм по мотивам серии Tekken.
 Tekken — официальная манга по мотивам Tekken 6, создана в честь 15-летия игровой серии.
 Tekken Revolution — free-to-play игра для PlayStation 3.
 Tekken 3D: Prime Edition — игра в жанре файтинг из серии видеоигр Tekken, выпущенная для Nintendo 3DS.
 Tekken: The Motion Picture — аниме-адаптация серии игр Tekken, разработанной Namco.
 Tekken: Bloodline - Аниме-адаптация сюжета Tekken 3
 Tekken 8 - восьмая часть в одноименной серии игр. На данный момент находится в разработке